Het ATP-toernooi van Bologna 1987 (met de officiële naam Bologna Outdoor) werd gespeeld van 9 tot en met 15 juni 1987. Er werd gespeeld op gravelbanen van de Cierrebi Club in de Italiaanse stad Bologna. Titelverdediger bij deze derde editie was de Argentijnse nummer twee van de plaatsingslijst, Martín Jaite.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema

Bologna
ATP-toernooi van Bologna